Яськов — русская фамилия; имеет женскую форму Яськова.

Известные носители 
 Яськов, Константин Евгеньевич (род. 1981) — белорусский композитор, преподаватель.
 Яськов, Юрий Владимирович (род. 1980) — украинский футболист.

 Яськова, Наталья Алексеевна (род. 1976) — российская актриса.

См. также 
 Яськив, Мария Франковна (1913—?) — Герой Социалистического Труда.